De Grand Prix-wegrace van Australië 2005 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 16 oktober 2005 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Dani Pedrosa werd voor de tweede keer op een rij gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race, terwijl zijn laatste concurrent Casey Stoner uitviel.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Australië